Mecze Mistrzostw Świata w grupie B odbywały się w dniach 12, 17 i 22 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się między Argentyną, Nigerią, Koreą Południową oraz Grecją.

Drużyny Grecji, Nigerii i Argentyny spotkały się już w jednej grupie wraz z Bułgarią na MŚ 1994. Na fazie grupowej rozgrywki zakończyła Grecja po porażce 0:4 z Argentyną i Bułgarią oraz 0:2 z Nigerią. Pozostałe drużyny awansowały dalej. Argentyna i Nigeria odpadły w 1/8 finału przegrywając odpowiednio z Rumunią (2:3) i Włochami (1:2 pd.). Bułgaria zajęła 4 miejsce po wygranych z Meksykiem (1:1, k. 3:1) i Niemcami (2:1) oraz porażkach z Włochami (1:2) i Szwecją (0:4) w meczu o 3 miejsce.

Drużyny z grupy B w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy A.

Tabela

Mecze

Korea Południowa – Grecja

Argentyna – Nigeria

Argentyna – Korea Południowa

Grecja – Nigeria

Nigeria – Korea Południowa

Grecja – Argentyna

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010